República Federal d'Alemanya (del seu nom en alemany Bundesrepublik Deutschland), nom oficial d'Alemanya
 Banc Romanès de Desenvolupament, banc de Romania integrat a Société Générale
 Blu-Ray Disc, mitjà d'emmagatzematge de disc òptic
 BRD també és el codi de la UCI del Bardiani CSF, equip ciclista d'Itàlia